est la formule brute de plusieurs isomères.

 péthidine, numéro CAS 
 méthoxétamine, numéro CAS 
 éthylphénidate, numéro CAS